Диа́на — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но на деле имел 56 орудий. Заложен 3 декабря 1832 года в С.-Петербургском Главном адмиралтействе. Строитель К. А. Глазырин. Спущен на воду 24 августа 1833 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 56 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1834—1837, 1839—1841, 1843—1847 и 1849 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 3 июля 1836 года на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 В 1843 перевозил войска из Кронштадта в Ригу.
 В 1850 году переоборудован в магазин.
 В 1854 году разобран.

Командиры 
 князь И. П. Кекуатов (1833);
 Н. М. Кропотов (1834—1835);
 П. А. Наумов (1836—1839);
 А. С. Бровцын (1840—1845);
 Д. Д. Шишмарев (1846—1847);
 А. С. Есаулов (1849).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи